Jonathan Wright può riferirsi a:
Jonathan Jasper Wright (1840-1885), avvocato e giudice afro-americano nello stato della Carolina del sud
Jon Wright (calciatore) (1925-2015), calciatore inglese
Jonathan Wright (giornalista) (nato nel 1962), giornalista britannico, saggista e traduttore
Jonathan Wright (cricket) (nato nel 1965), giocatore inglese di cricket
Jonathan Wright (storico) (nato nel 1969), storico britannico
Jonathan Wright (regista) (nato nel 1970), regista inglese
Jonathan B. Wright (nato nel 1986), attore statunitense
Jonathan Wright (rugby) (nato nel 1987), giocatore australiano di rugby
Jonathan C. Wright, politico statunitense